Feistl ist der Familienname folgender Personen:

 Alexander Feistl (* 1985), deutscher Eishockeystürmer
 Anton Feistl (1881–1961), österreichischer Politiker
 Katinka Feistl (* 1972), deutsche Regisseurin
 Walter Feistl, deutscher Schwimmer